Manota är ett släkte av tvåvingar. Manota ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Platthornsmyggor
Manota